SS23 oder SS 23 steht für:
 Strada Statale 23 del Colle di Sestriere, Fernstraße in Italien

SS-23 steht für:
 USS Skate (SS-23), US-amerikanisches Unterseeboot, siehe Liste der U-Boote der United States Navy
 SS-23 Spider, sowjetische Kurzstreckenrakete

SS23